Thuringen O
Orte in Thuringen